Барклай де Толли () — российский дворянский и княжеский род купеческого шотландского происхождения, ответвление шотландского клана Баркли ().

Происхождение 
Происхождение рода Баркли ведётся с XI века, когда вместе с Вильгельмом I Завоевателем в Британию прибыла нормандская семья de Berchelai.
По другой, более обоснованной шотландским историком Дж. У. С. Бэрроу версии, фамилия Баркли происходит от названия деревушки Беркли в графстве Сомерсет (Berkley, Somerset), в 1086 году называвшейся Berchelei.

Приставка «де Толли» к фамилии «Барклай», происходит от названия города Тоуи, , в Эбердиншире. в Шотландии, откуда часть рода Баркли перебралась на континент.

Немецко-российская ветвь Де Толли 
Российско-Голштинская ветвь: В 1621 г. Джон и Питер Баркли, купцы из Бэнфа (), Шотландия, сначала обосновались в вольном ганзейском городе Ростоке (Мекленбург), а затем перебрались в также входящий в Ганзу город Ригу (Лифляндия). Охранная грамота сэра Патрика Баркли (Тоуи XVII-го) до сих пор хранится у потомков Барклаев в Риге.

Братья успешно торговали шёлком и скоро стали полноценными гражданами города — бюргерами. Один из их потомков был другом бургомистра в Риге (тогда Остзейская губерния), что свидетельствует о принадлежности его семьи к высшему сословию городских патрициев. Он имел сына, бывшего на Российской военно-морской службе и приобретшего таким образом достоинство российского дворянина (дослужившимся до чина секунд-майора, который даровал дворянство). Последний, Вайнгольд Готтланд («Богдан») Барклай де Толли, оставил следующее потомство:

 Иван Богданович (; 1759—1819), служивший инженер-генерал-майором;
 Андрей Иванович (; 1788—1847) — cотрудник русской разведки, действительный статский советник и камергер.

 Михаил Богданович (; 13.12.1761—13.05.1818) — генерал-фельдмаршал, граф (22.12.1813), князь (30.08.1815). Был женат на Елене Ивановне фон Смиттен () (ум. 1820)
 Эрнест Михайлович (; 10.07.1798-17.10.1871) — полковник, был женат на Леокадии Клементине баронессе фон Кампенхаузен;
 Андрей Богданович (; 1766—1805?) — майор артиллерии, после себя потомства не оставил;
 Кристина Богдановна (; 06.01.1770—21.03.1865), в замужестве фон Людер. После себя оставила трёх дочерей:
 Августина (; 09.06.1803—30.09.1887), замужем за генералом фон Веймарн ()
 Александр Петрович Веймарн () — генерал от инфантерии.
 Элизабет, вдова генерала фон Веймарн
 Софи фон Людер (незамужняя)

В 1859 году было Высочайше разрешено полковнику Александру Петровичу Веймарну принять фамилию и титул двоюродного дяди своего, отставного полковника, князя Эрнеста Михайловича Барклая-де-Толли, и именоваться князем Барклай-де-Толли-Веймарн. Это Высочайшее разрешение в 1872 году было распространено и на потомство Александра Петровича Веймарна.

Описание герба

Герб князя Барклай де Толли 
Герб князя Барклай де Толли внесён в 10 часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 1.

Герб утвержден 24 января 1818 года.

Герб князя Барклай де Толли Веймарн 

Герб князя Барклай-де-Толли-Веймарна внесен в 13 часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 4

Четырёхчастный щит с главою и малым щитком в середине. В первой части — в червлёном поле серебряный меч с золотою рукояткою; во второй части — в червлёном же поле золотой фельдмаршальский жезл, обвитый зелёным лавром; в третьей части — в серебряном поле на зелёном лафете золотая пушка, за которой три знамени: среднее червлёное, крайние лазоревые и один червлёный штандарт; в четвёртой части — в серебряном поле червлёная крепостная стена с круглой башней и открытыми воротами, в которых стоит червлёный лев. В золотой главе щита императорский орёл, имеющий на груди московский герб, окружённый цепью ордена Св. Андрея Первозванного.

Средний щит рассечён. В правой лазоревой части золотое стропило с тремя крестами, два над стропилом и один внизу; в левой части, пересечённой чернью с золотом, лев переменных металла с финифтью цветов с червлёными глазами и языком держит в правой лапе серебряную секиру на золотом древке.

Над щитом пять шлемов, из коих средний графский с княжеской короной, а остальные с дворянскими коронами. В нашлемниках эмблемы: в первом — императорский орёл, имеющий на груди московский герб, окружённый Андреевской цепью; во втором — согнутая правая рука в латах, держащая серебряный меч с золотой рукояткой; в третьем — согнутая правая рука в латах, держащая фельдмаршальский жезл, обвитый лавром; в четвёртом — орлиное крыло с золотым стропилом и крестами и в пятом — возлежащий лев, держащий в правой лапе серебряную секиру на золотом древке. Намёты первого шлема — чёрный с золотом, второго — червлёный с серебром, третьего — червлёный с золотом, четвёртого — лазоревый с золотом, пятого — чёрный с золотом. Щитодержатели: два золотых льва с червлёными глазами, языком и когтями. Девиз: «ВЕРНОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ» золотом на лазоревой ленте. Герб украшен княжеской червлёной мантией, подбитой горностаем, с золотыми кистями и бахромой и увенчан княжеской короной.

Герб утверждён 28 марта 1880 года.

Настоящее время 
К настоящему времени фамильный клан Барклаев весьма разросся и имеет многочисленные ответвления на всех континентах. Потомки первого Барклая преуспели во многих областях человеческой деятельности, бизнесе и науке. Генеалогия и история семьи тщательно сохраняется и поддерживается. Наиболее известная на сегодня организация, носящая имя Барклай — крупнейший английский Банк Барклай.

См. также 
 Клан Барклай
 Веймарны

Примечания

Литература 
 
 История русских родов: Барклай-де-Толли-Веймарн князья
 
 Жалованная грамота Императора Александра I генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли на княжеское достоинство 24.01.1818. РГИА, ф. 1411, оп. 1, д. 132
 

Дворянские роды России шотландского происхождения
Княжеские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы